pantograf (przyrząd kreślarski) – przyrząd służący do powiększania i pomniejszania rysunków
 rodzaj odbieraka prądu w elektrycznych pojazdach szynowych
 pantograf (żeglarstwo) – urządzenie ułatwiające montaż silnika na jachtach
 „Pantograf” – czasopismo Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi